Duaal of dyade, komt van twee en betekent tweeheid, tweevoudig, tweeledig, tweetallig. 

 Dualiteit (elektrotechniek)
In de wiskunde:
 dualiteit (meetkunde): een begrip uit de projectieve meetkunde
dualitet in de ordetheorie
 duale ruimte 
 duaal moduul
 duaal veelvlak
 dualiteit (lineair programmeren): een begrip uit het lineaire programmeren
 dualiteit van snaartheorie
 dyade (wiskunde)
 dualiteit van golven en deeltjes: in de kwantummechanica
 duaal onderwijs
 dualiteit (religie): zie   boeddhisme, afwezigheid van dualiteit
 dualiteit (filosofie): zie Dualisme
 dyade (sociale wetenschappen)
 dyade (Egyptische mythologie)
 dyade (filosofie), een begrip uit de pythagorese filosofie/religie